Василий Лобанов:
 Лобанов, Василий Васильевич (1917—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Лобанов, Василий Михеевич (1917—1993) — учитель, Отличник просвещения СССР.